Lodewijk I van Nevers (?–1322), graaf van Nevers en Rethel
Lodewijk II van Nevers (1304–1346), graaf van Vlaanderen, Nevers en Rethel, zoon van Lodewijk I